Marie-Rose est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Marie-Rose est un prénom féminin, composé des prénoms Marie et Rose

Saintes et bienheureuses chrétiennes 
 Suzanne Deloye († 1794), ou Susanne ou Sœur Marie-Rose, bénédictine de Caderousse, martyre à Orange avec trente-deux religieuses de divers ordres, sous la Révolution française ; fêtée localement le 6 juillet.
 Marie-Rose († 1876), ou Rose-Françoise-Marie des Douleurs Molas y Vallvé ou Rosa Francesca Maria Dolores Molas y Vallvé, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Consolation en Espagne ; fêtée le 11 juin.
 Marie-Rose Durocher, née Eulalie Durocher (°1811 - †1849), éducatrice catholique  québécoise qui a fondé la Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie ; fêtée le 6 octobre.
 Marie-Rose de Gordon  († 1794), et ses compagnes, bienheureuse, religieuses martyres à Orange en Provence ; fêtées le 16 juillet.

Autres personnalités portant ce prénom

Vaisseaux 
 Mary Rose, vaisseau anglais mis à l'eau en 1510.
 8 autres vaisseaux britanniques ont par la suite porté ce nom.

Théâtre et spectacles 
 Mary-Rose, pièce écrite par J. M. Barrie.
 Marie-Rose est le personnage fétiche de Chantal Goya et le titre de plusieurs de ses spectacles : Il était une fois... Marie-Rose, Le Mystérieux Voyage de Marie-Rose ou encore Les Aventures fantastiques de Marie-Rose.

Produits de parapharmacie 
 Marie Rose désigne une ligne de produits anti-poux créée en 1934, et maintenant également de produits anti-moustiques.

Références 

Prénom féminin
Prénom français